Porzner ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Porzner (* 1936), deutscher Handballspieler
 Hans-Peter Porzner (* 1958), deutscher Künstler und Autor
 Konrad Porzner (1935–2021), deutscher Handballspieler und Politiker (SPD)
 Manuel Porzner (* 1996), deutscher Radsportler